Xanadu kan syfta på:

 Xanadu – sommarhuvudstad i Mongolväldet under Khubilai khans tid
 Xanadu (film) – en amerikansk romantisk fantasy-musikalfilm från 1980
 Xanadu (musikalbum) – ett soundtrack till musikalfilmen med samma namn
 Xanadu (sång) – titelspåret från albumet Xanadu
 Xanadu (låt av Rush) – låt av den kanadensiska bandet Rush
 Xanadu (musikal) – en musikal baserad på filmen Xanadu
 Xanadu – Charles Foster Kanes egendom i filmen En sensation (Citizen Kane)
 Xanadu – Seriefiguren Mandrakes egendom
 Xanadu (byggnad) – en serie experimentella byggnader i USA
 Xanadu 2.0 – en fastighet i Medina utanför Seattle där Bill Gates bor
 Xanadu (datorspel) – ett datorspel från Nihon Falcom som kom ut 1985
 Projekt Xanadu – ett hypertextprojekt av Ted Nelson